Esistono due comuni francesi con questo nome

Maupas – Aube
Maupas – Gers